Cantonul Liancourt este un canton din arondismentul Clermont, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Les Ageux || align="right" | 1 158 || align="right" | 60700 || align="right" | 60006
|-
| Angicourt || align="right" | 1 525 || align="right" | 60940 || align="right" | 60013
|-
| Bailleval || align="right" | 1 421 || align="right" | 60140 || align="right" | 60042
|-
| Bazicourt || align="right" | 291 || align="right" | 60700 || align="right" | 60050
|-
| Brenouille || align="right" | 2 223 || align="right" | 60870 || align="right" | 60102
|-
| Catenoy || align="right" | 1 094 || align="right" | 60840 || align="right" | 60130
|-
| Cauffry || align="right" | 2 300 || align="right" | 60290 || align="right" | 60134
|-
| Cinqueux || align="right" | 1 561 || align="right" | 60940 || align="right" | 60154
|-
| Labruyère || align="right" | 588 || align="right" | 60140 || align="right" | 60332
|-
| Laigneville || align="right" | 3 789 || align="right" | 60290 || align="right" | 60342
|-
| Liancourt || align="right" | 6 476 || align="right" | 60140 || align="right" | 60360
|-
| Mogneville || align="right" | 1 373 || align="right" | 60140 || align="right" | 60404
|-
| Monceaux || align="right" | 693 || align="right" | 60940 || align="right" | 60406
|-
| Monchy-Saint-Éloi || align="right" | 1 889 || align="right" | 60290 || align="right" | 60409
|-
| Nointel || align="right" | 1 035 || align="right" | 60840 || align="right" | 60464
|-
| Rantigny || align="right" | 2 521 || align="right" | 60290 || align="right" | 60524
|-
| Rieux || align="right" | 1 605 || align="right" | 60870 || align="right" | 60539
|-
| Rosoy || align="right" | 592 || align="right" | 60140 || align="right" | 60547
|-
| Sacy-le-Grand || align="right" | 1 316 || align="right" | 60700 || align="right" | 60562
|-
| Sacy-le-Petit || align="right" | 562 || align="right" | 60190 || align="right" | 60563
|-
| Saint-Martin-Longueau || align="right" | 1 415 || align="right" | 60700 || align="right" | 60587
|-
| Verderonne || align="right" | 530 || align="right" | 60140 || align="right" | 60669
|}
 
 

Cantoane în Oise